Osoby o tym nazwisku:
 Alejandro Berenguer – hiszpański piłkarz
 Pascal Berenguer – francuski piłkarz